Harald schaumburg-lippei herceg ( –) német .  .

Jegyzetek

További információk 

1948-ban született személyek
Alsó-szászországiak
Lippei-ház
Schaumburg–lippei hercegek
Élő személyek